Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale Rainer Schüttler e Michail Južnyj.

Donald Johnson e Jared Palmer hanno battuto in finale 6–3, 7–6 (7–5) Jiří Novák e David Rikl.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (campioni)
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2002
ATP Tour 2002